Aleksandrovsk (Perm) — cidade da Rússia, no Krai de Perm
 Aleksandrovsk (Murmansk) — cidade da Rússia, no Oblast de Murmansk
 Aleksandrovsk (Ucrânia) — nome russo da cidade de Oleksandrivsk (Ucrânia, Oblast de Lugansk)

Desambiguações de topônimos

tl:Alexandrovsk, Russia